Дуда-Епурени () — коммуна в составе жудеца Васлуй (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год):

 Валя Гречулуй () — 1756 жителей
 Епурени () — 1636 жителей
 Дуда () — 1505 жителей
 Бобешти () — 160 жителей

География 
Коммуна расположена в 294 км к северо-востоку от Бухареста, 24 км к востоку от Васлуя, 60 км к юго-востоку от Ясс, 142 км к северу от Галаца.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 5057 человек.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Политика 
По результатам , местный совет коммуны состоит из 13 депутатов следующих партий:

Ссылки 

 Данные про коммуну Дуда-Епурени на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Васлуя